Spitzenqualität steht allgemein für:
 Spitzenqualität (Qualitätsmanagement) 
im Besonderen u. a. für
 Spitzenqualität (Lebensmittelrecht)